Pałac Izraela Poznańskiego
 Pałac Karola Poznańskiego
 Pałac Maurycego Poznańskiego
 Mauzoleum Izraela Poznańskiego
 Letni pałac Poznańskiego